

Zmarli 
 Euagoras I, król cypryjskiego miasta Salamis, zamordowany  (ur. 435 p.n.e.)